Il Ducato di Braunschweig venne fondato nel 1814 secondo le decisioni del Congresso di Vienna. Un Ducato di Braunschweig-Lüneburg, era però già presente nel 1235.

Le origini
Nel 1235, sotto il governo dell'imperatore Federico II, il nipote di Enrico, Ottone il Giovane, ottenne la signoria sui territori di Braunschweig. Il territorio venne elevato a ducato, unito con Lüneburg, nel 1432 e vi rimase sino al 1754. Invaso dalle truppe napoleoniche il 28 ottobre 1806, il 9 luglio 1807 venne unito al regno di Vestfalia, condividendone le sorti sino al 1813.

Storia

Welfenherrschaft

Nel 1813 lo stato venne restituito al duca Federico Guglielmo. Sino al Congresso di Vienna venne denominato Ducato di Braunschweig, mentre nel 1814 entrò a far parte del principato di Braunschweig-Wolfenbüttel.

Lo stato si dichiarò neutrale nell'ambito della guerra austro-prussiana del 1866, passando poi nel 1885 alla Prussia.

La reggenza della Prussia 
Alla morte del duca Guglielmo, venne insediata una reggenza provvisoria presieduta dal conte Ermanno di Görtz-Wrisberg, sino al 2 novembre 1885, quando il ducato venne definitivamente assegnato alla casa regnante di Prussia con il duca Ernesto Augusto di Cumberland con il principe Alberto di Prussia come reggente.

Alla morte di Alberto, nel 1906, venne nominato Albert von Otto come presidente della reggenza sino al 5 giugno 1907, quando l'eredità passò a Giovanni Alberto di Mecleburgo sino al 1º novembre 1913, quando il ducato ritornò alla linea legittima dei Braunschweig con Ernesto Augusto.

Nel 1918, alla caduta dell'Impero di Germania, Ernesto Augusto di Braunschweig dovette rinunciare ai propri domini in favore della proclamazione di un libero stato che verrà attuata nel 1920.

Reggenti e Duchi di Braunschweig 
Duca Carlo II, (1815-1831)
Duca Guglielmo, (1831-1884)
Conte Hermann di Görtz-Wrisberg, (1884-1885), Reggente di Braunschweig
Principe Alberto di Prussia, (1885-1906), Reggente di Braunschweig
Albert von Otto, (1906-1907), Presidente della Reggenza
Duca Giovanni Alberto di Mecleburgo, (1907-1913) Reggente di Braunschweig
Duca Ernst August, (1913-1918)

Popolazione

Numero della popolazione del Ducato derivata dai censimenti d'epoca:
 1871: 311.764 ab.
 1880: 349.367 ab.
 1890: 403.773 ab.
 1900: 464.333 ab.
 1905: 485.655 ab.
 1910: 494.339 ab.

Collegamenti esterni 
 
 
 
 

Stati del Sacro Romano Impero